Naoki Ishikawa (karaté) (1942-2008), karatéka japonais
Naoki Ishikawa (photographe) (né en 1977), photographe japonais
Naoki Ishikawa (football) (né en 1985), footballeur japonais